Ван Да́мме () — фламандская (нидерландская) фамилия, во францизированном варианте — Ван Дамм. Также может писаться слитно (см. Вандам).

Известные носители:

Ван Дамм 
 Ван Дамм, Жан-Клод (род. 1960) — американский актёр и спортсмен бельгийского происхождения.
 Ван Дамм, Шарль (род. 1946) — бельгийский кинооператор и режиссёр.

Ван Дам 
 Ван Дам, Жозе (род. 1940) — бельгийский оперный певец, лауреат трёх премий «Грэмми».
 Ван Дам, Роб (род. 1970) —  американский рестлер и актёр (настоящее имя: Роберт Александр Шатковский).

Ван Дамме 
 Ван Дамме, Иво (1954—1976) — бельгийский спортсмен, бегун на средние дистанции.
 Чемпионат памяти Ван Дамме — соревнования по лёгкой атлетике, проходящие в Брюсселе с 1977 года.
 Ван Дамме, Йелле (род. 1983) — бельгийский футболист, полузащитник.
 Ван Дамме, Кун (род. 1987) — бельгийский гимнаст и тренер.
 Ван Дамме, Мигел (1993—2022) — бельгийский футболист, вратарь.
 Ван Дамме, Морис (род. 1888) — бельгийский фехтовальщик.

См. также